Old-Fashioned, puede hacer referencia a:
 Old Fashioned, cóctel de whisky, azúcar y algún amargo.
 Old Fashioned, un tipo de vaso